Kaergel ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Christoph Kaergel (1889–1946), deutscher Heimatdichter und Schriftsteller
 Julia Kaergel (* 1965), deutsche Buchillustratorin und Zeichnerin
 Kurt Kaergel (1901–nach 1944), deutscher Kommunalpolitiker (NSDAP) und Generaldirektor

Siehe auch:
 Kergel